Круглое — деревня в Красноармейском районе Челябинской области России. Входит в состав Баландинского сельского поселения.

География 
Деревня находится на северо-востоке Челябинской области, в лесостепной зоне, на берегах озера Круглого, на расстоянии примерно 21 километра (по прямой) к западу-юго-западу (WSW) от села Миасского, административного центра района. Абсолютная высота — 214 метров над уровнем моря.

Население 

Гендерный состав
По данным Всероссийской переписи населения 2010 года в гендерной структуре населения мужчины составляли 48,6 %, женщины — соответственно 51,4 %.

Национальный состав
Согласно результатам переписи 2002 года, в национальной структуре населения русские составляли 55 %, татары — 34 %.

Улицы 
Уличная сеть деревни состоит из сорока улиц и девяти переулков.

Примечания 

Населённые пункты Красноармейского района (Челябинская область)